Ромбах (приток Лидербаха) (нем. Rombach) — река в Германии, протекает по земле Гессен.
 Ромбах (приток Фульды) — река в Германии, приток Фульды.